I Sing the Body Electric (gedicht), een gedicht uit de bundel Leaves of Grass (1855) van Walt Whitman.
I Sing the Body Electric (verhalenbundel), een verhalenbundel uit 1969 van Ray Bradbury, met daarin onder andere een verhaal met dezelfde titel.
I Sing the Body Electric (The Twilight Zone), de 100e aflevering van The Twilight Zone, gebaseerd op Ray Bradbury’s verhaal.
I Sing the Body Electric (album), een album uit 1972 van Weather Report.